Академия Рансона (; 1908—1955) — академия художеств, основанная французским художником Полем Рансоном в 1908 году в Париже.

История 

Первоначально Академия находилась на ул. Анри Монье в IX округе, а затем переехала на Монпарнас, на улицу Жозефа Бара.

20 февраля 1909 года основатель Академии скончался, и Академию возглавила Мари-Франсуа Рансон.

В 1914 году началась Первая мировая война, что сказалось на судьбе Академии, в частности, на её посещаемости. Тем не менее, учреждение продолжало существовать. После 1918 года Академия Рансона вновь перешла в привычный режим и пополнилась новыми преподавателями, многие из которых — Роже Бисьер, Поль Вьера, Жюль-Эмиль Зингг и т. д. — были её выпускниками.

В 1931 году вдова Рансона передала управление Академией молодому скульптору швейцарского происхождения Гарриету фон Чуди Сересолю. Во время Второй мировой войны и оккупации Парижа Академия вновь почти перестала функционировать. Работа была восстановлена в 1951 году, но продолжалась всего четыре года: в 1955 году из-за нехватки средств Академию пришлось закрыть.

Контингент 

В Академии, помимо самого Рансона, преподавали такие именитые французские художники, как Поль Серюзье, Морис Дени, Кер-Ксавье Руссель, Феликс Валлотон, Аристид Майоль, Эдуар Вюйар. Все они были выходцами из художественной группы «Наби», придерживались стилей постимпрессионизма, неоимпрессионизма и фовизма. Несмотря на то, что группа распалась в 1905 году, художники оставались дружны между собой и в дальнейшем объединились в качестве профессоров Академии Рансона. Среди натурщиц Академии Рансона была Кончетта, позировавшая таким мэтрам, как Эдгар Дега и Огюст Роден («Поцелуй»; совместно с К. Клодель).

Известные ученики 
 Бисьер, Роже
 Буржуа, Луиза
 Виейра да Силва, Мария Элена
 Громер, Марсель
 Гудиашвили, Ладо
 Зельман
 Изер, Иосиф
 Липшиц, Жак
 Манесье, Альфред
 Пагава, Вера
 Френе, Роже де ла
 Щекатихина-Потоцкая, Александра

См. также 
 Академия Жюлиана
 Академия Коларосси

Примечания

Ссылки 
 Paul Ranson

Академии художеств Франции
Художественные учебные заведения Парижа, прекратившие своё существование
Постимпрессионизм
Фовизм
Учебные заведения, основанные в 1908 году
Исчезли в 1955 году
Монпарнас